Azra Quraishi (1945-2002) botaniste pakitanaise
 Shafiqa Quraishi, militante afghane, qui agit pour la défense des droits des femmes, des droits de l'homme et ceux des enfants